Фарґо ():

Персоналії 
 Брайан Фарґо — розробник комп'ютерних ігор, видна постать у ігровій індустрії.

Кінематограф  
 Фарґо — американський кінофільм братів Коен 1996 року.
 Фарґо — американський телесеріал, створений за мотивами однойменного фільму братів Коенів.

Географія  

 Фарго — місто, штат Арканзас
 Фарго — місто, штат Джорджія
 Фарго — місто США, найбільше місто штату Північна Дакота та адміністративний центр округу Касс
 Фарго — місто, штат Оклахома
 Фарґо — невключена територія міста Франклін штату Вісконсин

Інше 
 Isuzu Fargo — два покоління легких комерційних автомобілів.
 Wells Fargo — американська транснаціональна банківська та фінансова холдингова компанія зі штаб-квартирою у Сан-Франциско.
 Фарґо — назва МіГ-9 по класифікації НАТО.